Olson (constructor), constructor estatunidenc de cotxes de competició que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1 
 Bree Olson (1986), actriu porno i model de glamur estatunidenca 
 Gösta Olson (Linköping, Östergötland, 1883 – Estocolm, 1966), gimnasta i tirador d'esgrima suec 
 Mancur Olson (1932–98), economista i sociòleg nord-americà
 Nancy Olson (Milwaukee, Wisconsin, 1928), actriu estatunidenca nominada a l'Oscar a la millor actriu per Sunset Boulevard
 Oscar Olson, esportista estatunidenc que va competir a cavall del  i el segle XX
 Ragnar Olson (Kristianstad, 1880 – Bromma, 1955), genet suec que va competir durant la dècada de 1920
 Storrs Lovejoy Olson (1944, Chicago, Illinois), paleontòleg i ornitòleg nord-americà